von Knieriem eller Knieriem är ett efternamn, tillika namnet på en ursprungligen balttysk släkt von Knieriem.

Personer med efternamnet von Knieriem 

 August von Knieriem (1887–1978), tysk företagsledare
 Elisabeth von Knieriem (gift Palme; 1890–1972), mor till statsminister Olof Palme
 Johann Melchior von Knieriem (1758–1817), balttysk rådman
 Ottokar von Knieriem (1893–1966), bankdirektör
 Woldemar von Knieriem (1849–1935), balttysk professor i kemi och agronomi

Balttyska släkter